Николай Галушкин:
 Галушкин, Николай Васильевич (1893—1964) — офицер Собственного Его Императорского Величества Конвоя, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Галушкин, Николай Иванович (1922—2007) — снайпер Великой Отечественной войны, Герой Российской Федерации.